Petoskey bezeichnet:

 den Namen einer Stadt im Bundesstaat Michigan; siehe Petoskey (Michigan)
 den Namen eines Steines, auch „Versteinerte Koralle“ genannt; siehe Petoskey (Stein)